Kirchenriegel ist der Name folgender geografischer Objekte:

 Kirchenriegel (Gemeinden Ratten, St. Kathrein), Ort in den Gemeinden Ratten und St. Kathrein am Hauenstein, Steiermark
 Kirchenriegel (Weststeirisches Riedelland), Anhöhe bei Söding-Sankt Johann, Steiermark
 Kirchenriegel (Günser Gebirge), Anhöhe im Norden des Günser Gebirges, Burgenland